Dorfkirche Gollwitz ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Gollwitz (Brandenburg an der Havel) in Gollwitz, Ortsteil von Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Dorfkirche Gollwitz (Poel) in Gollwitz, Ortsteil von Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Gollwitz (Rosenau) in Gollwitz, Gemeindeteil von Rosenau, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg